Наталія Геннадіївна Вдовіна (Чернова) (. 12 січня 1969, Білогірськ, Кримська область, Українська РСР, СРСР) — російська актриса театру, кіно і дубляжу. Заслужена артистка Російської Федерації (2001). Лауреатка премії Мерії Москви в галузі літератури і мистецтва (1999), лауреатка вищої театральної премії міста Москви «Хрустальная Турандот» (1994), двічі лауреатка російської театральної премії «Чайка» (2001, 2006).

Біографія 
Наталія Вдовіна народилася 12 січня 1969 року в місті Білогірську Кримської області Української РСР. Батько і мати (мати родом з Тамбовської області) — будівельники. Є рідний старший брат Сергій.

У 1986 році закінчила середню загальноосвітню школу в місті Сімферополі.

У 1990 році закінчила Вище театральне училище (інститут) імені М. С. Щепкіна при Державному академічному Малому театрі Росії (керівник курсу — Римма Гаврилівна Солнцева) і була прийнята до трупи Театру «Сатирикон» імені Аркадія Райкіна в Москві, у виставах якого зайнята дотепер.

Особисте життя 
Наталія Вдовіна виховує двоє дітей: дочка Майя (. 1992) від першого шлюбу і син Роман (. 2007) від чоловіка, з яким актриса в офіційному шлюбі не перебувала.

Творчість

Ролі в театрі

Російський державний театр «Сатирикон» імені Аркадія Райкіна (Москва) 

 — — «Чудовий рогоносець (той, кого вона любить)» за п'єсою «Чудовий рогоносець» Фернана Кроммелінка (режисер Петро Фоменко; прем'єра — 4 квітня 1994 року, останній спектакль — 24 липня 1999 року) — Стелла, дружина поета Брюно
 «Перевтілення» Франца Кафки — Сестра
 «Ромео і Джульєтта» Вільяма Шекспіра — Джульєтта
 — — «Гедда Габлер» за однойменною п'єсою Генріка Ібсена (постановка і музичне оформлення — Ніна Чусова; прем'єра — 25 жовтня 2001 року, останній спектакль — 14 січня 2004 року) — Фру Гедда Тесман (в дівоцтві Габлер), дружина Йоргана Тесман
 «Маскарад» Михайла Лермонтова — Баронеса Штраль
 «Тригрошова опера» Бертольта Брехта — Поллі Пічем
 «Гамлет» Вільяма Шекспіра — Офелія
 «Гроші» Олкександра Островського — Ганна Тихонівна
 «Квартет» Мольєра — Доримена / Циганка / Лізетта / Нотаріус
 «Річард III» В. Шекспіра — Леді Анна / Маргарита
 «Король Лір» В. Шекспіра — Корделія, молодша дочка короля Ліра
  — «Ваня і Соня і Маша і Цвях» за однойменною п'єсою Крістофера Дюранга (режисер-постановник — Костянтин Райкін; прем'єра — 15 травня 2017 року) — Маша
  — «Дорога Олена Сергіївна» за однойменною п'єсою Людмили Розумовської (режисер-постановник — Володимир Жуков; прем'єра вистави відбулася у «Всесвітній день театру» 27 березня 2020 року при порожньому залі безкоштовної онлайн-відеотрансляції на сайті театру через карантинні обмеження у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19) — Олена Сергіївна, вчителька математики в школі

Московський театр «Майстерня П. Н. Фоменко» 

  — «Носоріг» за однойменною п'єсою Ежена Йонеска (режисер-постановник —  Іван Поповські; прем'єра — 17 лютого 2006 року) — Дезі

Державний академічний театр імені Моссовєта 

 «Дядя Ваня» Антона Чехова — Олена Андріївна
  (дотепер) — «Три сестри» за однойменною п'єсою А. П. Чехова (постановка і сценографія — Андрій Кончаловський) — Наталія Іванівна, наречена (потім дружина) Андрія Сергійовича Прозорова
 «Вишневий сад» А. П. Чехова — Варя

Державний академічний театр імені Євгена Вахтангова (Москва) 

 «Далі» Левана Вартазі — Далі / Гала

Фільмографія

Озвучення 

 2007 — Гаррі Поттер і Орден Фенікса — Беллатриса Лестранж
 2009 — Гаррі Поттер і Напівкровний принц — Беллатриса Лестранж
 2010 — Гаррі Поттер і смертельні реліквії: частина 1 — Беллатриса Лестранж
 2011 — Гаррі Поттер і смертельні реліквії: частина 2 — Беллатриса Лестранж
 2012 — Похмурі тіні — Джулія Хоффман, доктор

Визнання заслуг

Державні нагороди 

 2001 — почесне звання «Заслужений артист Російської Федерації» — за заслуги в галузі мистецтва.

Нагороди суб'єктів Російської Федерації 

 1999 — лауреат премії Мерії Москви в галузі літератури і мистецтва (в галузі театрального мистецтва) — за виконання ролей Стели у виставі «Чудовий рогоносець», Джульєтти у виставі «Ромео і Джульєтта», Поллі Пічем у виставі «Тригрошова опера», Офелії у виставі «Гамлет», Сестри у виставі «Перетворення».

Громадські нагороди 

 1994 — лауреатка найвищої театральної премії міста Москви «Кришталева Турандот» в номінації «Найкращий дебютант» (театральний сезон 1993—1994 років) — за роль Стели у виставі «Чудовий рогоносець (той, кого вона любить)» за п'єсою «Чудовий рогоносець» Фернана Кроммелінка у постановці Петра Фоменка на сцені Російського державного театру «Сатирикон» імені Аркадія Райкіна в Москві.
 2001 — лауреатка російської театральної премії «Чайка» — за роль фру Гедда Тесман у виставі «Гедда Габлер» за однойменною п'єсою Генріка Ібсена в постановці Ніни Чусовойї на сцені Російського державного театру «Сатирикон» імені Аркадія Райкіна в Москві.
 2006 — лауреатка російської театральної премії «Чайка» в номінації «Зваблива жінка» — за роль Дезі у виставі «Носоріг» за однойменною п'єсою Ежена Йонеско в постановці Івана Поповські на сцені Московського театру «Майстерня П. М. Фоменко».
 2013 — лауреатка театральної премії газети «Московський комсомолець» сезону 2012—2013 років у категорії «Напівметри» в номінації «Найкраща жіноча роль другого плану» — за роль Наталії Іванівни у виставі «Три сестри» за однойменною п'єсою А. П. Чехова у постановці Андрія Кончаловського на сцені Державного академічного театру імені Моссовєта.
 2018 — приз «Золотий Сарматський лев» в російському конкурсі «Сплетені паралелі» в номінації «Найкраща актриса» на XI Міжнародному кінофестивалі «Схід & Захід. Класика і авангард» в Оренбурзі — за роль Анни Германівни в художньому фільмі «Ваш репетитор» режисера Антона Коломеєца.

Примітки

Посилання 

 Наталія Вдовіна, актриса театру «Сатирикон». Заслужена артистка Російської Федерації. Біографія, фотографії, ролі в театрі, новини.  Офіційний сайт Російського державного театру «Сатирикон» імені Аркадія Райкіна (Москва) // satirikon.ru
 Наталія Вдовіна. Заслужена артистка Російської Федерації. Біографія, фотографії, ролі в театрі, фільмографія, нагороди.  Офіційний сайт Московського театру «Майстерня П. М. Фоменко» // fomenki.ru
 Наталія Вдовіна. Заслужена артистка Російської Федерації. Біографія, фотографії, ролі в театрі, нагороди.  Офіційний сайт Державного академічного театру імені Моссовєта // mossoveta.ru
 Вдовіна Наталія Геннадіївна. Біографія, фільмографія, фотографії актриси.  // ruskino.ru
 Наталія Вдовіна. Біографія та фільмографія.  Офіційний сайт телеканалу «Росія-1» // russia.tv

Лауреати премії «Чайка»
Персоналії:Театр імені Моссовєта
Випускники вищого театрального училища імені М. С. Щепкіна
Заслужені артисти Росії
Російські телеакторки
Російські театральні акторки
Акторки XXI століття
Акторки XX століття
Російські акторки
Акторки за алфавітом
Персоналії за алфавітом
Уродженці Білогірська
Народились 1969
Народились 12 січня